Оберперфус () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70337.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эвальд Шпигль (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 7 мест.
 Партия Oberperfuss Aktiv занимает 4 места.
 местный список: 3 места.
 местный список: 1 место.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Тироля